Ізраель Альберт Горовіц (1907—1973) — американський шахіст і шаховий літератор. Міжнародний майстер і міжнародний арбітр.
 Ізраель Камакавівооле (1959—1997) — гавайський музикант, що виконував пісні під акомпанемент гавайської гітари — укулеле. На Гаваях його називали ніжний гігант.
 Ізраель Лайонс (1739—1775) — англійський математик та ботанік.

 Вернер Ізраель (* 1931) — канадський фізик-дослідник «чорних дір».
 Георг Ізраель (1505—1588) — коваль і священик з «чеських братів».
 Джеймс Ізраель (1848—1926) — німецький лікар-хірург та уролог.
 Джонатан Ізраель (* 1946) — британський письменник і вчений, спеціалізується на історії Нідерландів, епосі Просвітництва та історії євреїв в Європі.
 Оскар Ізраель (1854—1907) — німецький лікар-патологоанатом.
 Ізраель Юрій Антонійович (1930—2014) — депутат Верховної Ради СРСР 10—11-го скликань. Доктор фізико-математичних наук, професор. Член-кореспондент Академії наук СРСР. Академік Російської академії наук.
 Вольф-Ізраель Михайло Олександрович (1870—1934) — український і російський скрипаль, диригент і музичний педагог.

 Ерец-Ізраель (Земля Ізраїльська).
 Кагал-Цур-Ізраель — історична синагога, розташована в районі Ресіфі міста Ресіфі, штат Пернамбуку, Бразилія.
 7507 Ізраель — астероїд головного поясу.